Ofenzíva může označovat:
 synonymum k vojenský útok
 Brusilovova ofenzíva
 Ofenzíva Tet
 Kerenského ofenzíva
 Ludendorffova ofenzíva
 Ofenziva Michael
 Nivellova ofenzíva
 Pražská ofenzíva
 Srpnová povstalecká ofenzíva (válka v Donbasu)

Související články 
 invaze
 vojenská operace, válečná fronta